

Geografia 
 Regno Unito
 Dalton – parrocchia civile del Lancashire
 Dalton – parrocchia civile del distretto di Hambleton, North Yorkshire
 Dalton – parrocchia civile del distretto di Richmondshire, North Yorkshire
 Dalton – parrocchia civile del South Yorkshire
 Dalton-in-Furness – paese del Cumbria
 Dalton-on-Tees – parrocchia civile del distretto di Richmondshire, North Yorkshire
 Stati Uniti d'America
 Dalton – capoluogo della contea di Whitfield, Georgia
 Dalton – comune della contea di Berkshire, Massachusetts
 Dalton – township della contea di Muskegon, Michigan
 Dalton – città della contea di Otter Tail, Minnesota
 Dalton – città della contea di Chariton, Missouri
 Dalton – villaggio della contea di Cheyenne, Nebraska
 Dalton – comune della contea di Coos, New Hampshire
 Dalton – villaggio della contea di Wayne, Ohio
 Dalton – borough della contea di Lackawanna, Pennsylvania
 Dalton City – villaggio della contea di Moultrie, Illinois

Musica 
 Dalton – gruppo musicale rock progressivo italiano
 Dalton – supergruppo musicale danese
 Dalton – album del 1992 dell'omonimo supergruppo danese

Personaggi immaginari 
 Dalton – personaggio della serie televisiva Buffy l'ammazzavampiri
 Dalton – personaggio della serie di videogiochi Chrono Trigger
 Dorton – personaggio di One Piece, conosciuto in alcuni paesi come Dalton. 
 Fratelli Dalton – personaggi del fumetto Lucky Luke

Persone 
 Alfred Dalton – generale francese
 Andy Dalton – giocatore di football americano statunitense
 Andy Dalton – ex rugbista a 15, allenatore di rugby a 15 e dirigente sportivo neozelandese
 Anna Dalton – attrice italiana
 Audrey Dalton – attrice irlandese
 Brad Dalton – ex cestista australiano
 Brett Dalton – attore statunitense
 Burt Dalton – effettista statunitense
 Chuck Dalton – cestista e giocatore di baseball canadese
 Dorothy Dalton – attrice statunitense
 Dorothy Dalton – ginnasta statunitense
 Hugh Dalton – politico britannico
 Jacob Dalton – ex ginnasta statunitense
 John Dalton – bassista britannico
 John Dalton – chimico e fisico britannico
 John Howard Dalton – politico statunitense
 John Nichols Dalton – politico statunitense
 Judy Tegart Dalton – ex tennista australiana
 Karen Dalton – allenatrice di pallacanestro ed ex cestista australiana
 Karen Dalton – cantante e musicista statunitense
 Kristen Dalton – modella statunitense
 Mark Dalton – allenatore di pallacanestro ed ex cestista australiano
 Ormonde Dalton – storico dell'arte britannico
 Phyllis Dalton – costumista britannica
 Ray Dalton – cantautore statunitense
 Roque Dalton – poeta, giornalista e rivoluzionario salvadoregno
 Timothy Dalton – attore britannico
 Tristram Dalton – politico statunitense
 William Dalton – gesuita e biblista australiano
 Banda Dalton – gruppo di fuorilegge statunitense

Scienza e tecnica 
 12292 Dalton – asteroide del sistema solare
 Dalton – cratere lunare
 Dalton – unità di massa atomica unificata 
 Addizionatrice Dalton – una delle prime addizionatrici meccaniche con tastiera ridotta (10 tasti)
 Legge delle Pressioni parziali di Dalton
 Minimo di Dalton – periodo di bassa attività solare verificatosi tra il 1790 e il 1830 circa